Крюківський район — адміністративно-територіальна одиниця у складі Кременчуцької округи
 Крюківський район — адміністративний район міста Кременчук

Див. також 
 Крюківський повіт
 Крюків (значення)